Savoye bezeichnet:

 ein französisches Unternehmen, siehe Savoye (Groupe Legris Industries)

Savoye ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Savoye (1905–1998), französischer Automobilrennfahrer
 Joseph Savoye (1802–1869), deutsch-französischer Jurist und Journalist

Siehe auch:

 Villa Savoye
 Savoyen
 Savoie
 Savoy